|}

Die Bahnstrecke Benevento–Cancello ist eine eingleisige elektrifizierte Bahnstrecke und verbindet die Metropolen Neapel über Cancello mit Benevento. Die Strecke wird von der Gesellschaft Ente Autonomo Volturno betrieben.

Geschichte 
Im Jahre 1852 erhielt eine britische Firma den Zuschlag für den Bau einer Eisenbahnlinie zwischen Benevent und Neapel durch das Valle Caudina. In den Jahren darauf wurden mehrere Projekte vorgeschlagen, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht zum Bau führten. Erst 1905 wurde unter dem Druck der Gemeinden des Valle Caudina das Projekt genehmigt. Der Plan wurde von den Ingenieuren und Cilli Scalabrini 1901 erstellt und zielte besonders auf die Bedürfnisse der Menschen im Valle Caudina ab.

Am 10. Juli 1913 wurde die Strecke komplett fertiggestellt. Zunächst fuhren fünf Zugpaare täglich zwischen Cancello und Benevento. Zunächst mussten die Passagiere zwischen Neapel und Benevento in Cancello umsteigen. Erst 1927 konnte eine Vereinbarung zwischen FS und SFS erreicht werden, durch die Züge aus Benevento Neapel auch direkt erreichen konnten.

Im Zweiten Weltkrieg erlitt die Strecke erhebliche Schäden. Die Wehrmacht sprengte am 29. September 1943 wichtige Teile der bereits stillgelegten Strecke.

Nach dem Krieg begann sofort der Wiederaufbau der Bahnstrecke durch die Eigentümer und Mitarbeiter. Im Jahr 1947 konnte die Linie als Ganzes wieder reaktiviert werden.
Im Jahr 1955 erfolgte die Elektrifizierung mit 3 kV Gleichstrom.

Die Bahnlinie besitzt nach wie vor ein großes Potential für die Region um das Valle Caudina. Möglichkeiten einer weiteren zukünftigen Entwicklung stecken in einer Modernisierung. Programme in dieser Richtung sind bereits vorhanden und werden auch umgesetzt. Bis Oktober 2022 soll die Modernisierung der Bahnstrecke zwischen Neapel und Cancello abgeschlossen werden, die Streckengeschwindigkeit wird nach der Modernisierung auf 130 km/h angehoben.
Eines der wichtigsten Themen ist die Beseitigung der doppelten Schleife bei Santa Maria a Vico. Durch eine neue Streckenführung kann die Länge um sieben Kilometer verkürzt werden und würde höhere Geschwindigkeiten und eine Verringerung der Fahrtzeiten mit sich bringen.

Siehe auch 
 Valle Caudina

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Kampanien